Savorgnan ist der Familienname folgender Personen:

Emilio Savorgnan (* 1918), italienischer Diplomat
Pierre Savorgnan de Brazza (1852–1905), französischer Marineoffizier und Afrikareisender italienischer Herkunft

und zudem der Name einer friaulisch-venezianischen Adelsfamilie, siehe Savorgnan (Adelsfamilie).